DCP:
  (также перекись дикумила; , ) — органическое вещество, производное кумола.
 Digital Cinema Package — стандарт хранения данных цифрового кино, разработанный консорциумом .
 Поиск пересечений (, ) — хобби, состоящее в посещении тех точек земного шара, где пересекаются географические параллели и меридианы, или, иначе говоря, мест, широта и долгота которых выражается целым числом градусов.